Ruhansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruhansaari (ö i Kajanaland), 
 Ruhansaari (ö i Norra Österbotten), Haapavesi-Siikalatva, 

Robotskapade Finlandförgreningar